

Кубки України з літніх видів спорту 

 Кубок України з академічного веслування
 Кубок України з американського футболу
 Кубок України з бадмінтону
 Кубок України з баскетболу
 Кубок України з баскетболу серед жінок
 Кубок України з бейсболу
 Кубок України з бейсболу серед жінок
 Кубок України з боксу
 Кубок України з водного поло
 Кубок України з водного поло серед жінок
 Кубок України з водних видів спорту
 Кубок України з волейболу
 Кубок України з волейболу серед жінок
 Кубок України з волейболу серед жіночих молодіжних команд
 Кубок України з волейболу серед дівчат
 Кубок України з гандболу
 Кубок України з гандболу серед жінок
 Кубок України з гімнастики
 Кубок України з веслування на байдарках і каное
 Кубок України з веслувального слалому
 Кубок України з дзюдо
 Кубок України з карате
 Кубок України з корфболу
 Кубок України  з кунг-фу
 Кубок України з легкої атлетики
 Кубок України з футзалу
 Кубок України з настільного тенісу
 Кубок України з пляжного волейболу серед жінок
 Кубок України з пляжного волейболу серед чоловіків
 Кубок України з пляжного футболу
 Кубок України з регбі
 Кубок України з регбі серед жінок
 Кубок України з спідвею
 Кубок України зі спортивного орієнтування
 Кубок України зі спортивного орієнтування серед студентів
 Кубок України з важкої атлетики
 Кубок України з фехтування
 Кубок України з футболу
 Кубок України з футболу серед молодіжних команд
 Кубок України з футболу серед жінок
 Кубок України з хокею на траві
 Кубок України з хокею на траві серед жінок
 Кубок України з шосейних велогонок

Кубки України з зимових видів спорту 

 Кубок України з біатлону
 Кубок України з бобслею і скелетону
 Кубок України з гірськолижного спорту
 Кубок України з керлінгу
 Кубок України з ковзанярського спорту
 Кубок України з лижних видів спорту
 Кубок України з санного спорту
 Кубок України з фігурного катання
 Кубок України з фігурного катання серед юніорів
 Кубок України з хокею з м'ячем
 Кубок України з хокею з м'ячем серед жінок
 Кубок України з хокею із шайбою
 Кубок України з хокею із шайбою серед молодіжних команд
 Кубок України з хокею із шайбою серед юніорських команд
 Кубок України з хокею із шайбою серед жінок

Кубки України по інших видах спорту 

 Кубок України з ралі
 Кубок України зі снукеру
 Кубок України зі снукеру серед жінок
 Кубок України зі снукеру серед любителів
 Кубок України зі снукеру серед ветеранів
 Кубок України з шахів